Der Academy Award of Commendation ist ein Ehrenoscar, der von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in Anerkennung besonderer technischer Errungenschaften in den Künsten und Wissenschaften des Films vergeben wird.

Preisträger 
 2001: Ioan Allen, Mark Harrah, Robin Bransbury „for the concept, design and implementation of the TASA Trailer Loudness Standard.“
 2002: Rune Ericson „for his ground-breaking efforts on and dedication to the development of the Kodak Super 16mm film format for motion pictures.“ 
: ASC „for its ongoing publication of the American Cinematographer Manual, the premiere reference book for motion picture cinematographers.“
 2005: Arthur Widmer „for his lifelong achievements in the science and technology of motion pictures, in particular his significant contributions to the development of the Ultra Violet and ‚bluescreen‘ compositing processes.“
 2007: Ioan Allen, J. Wayne Anderson, Mary Ann Anderson, Ted Costas, Paul R. Goldberg, Shawn Jones, Thomas Kuhn, Alan Masson, Colin F. Mossman, Martin Richards, Frank Ricotta, Richard C. Sehlin „for their contributions to the environmentally responsible industry conversion from silver-based to cyan dye analog soundtracks.“
 2008: Jonathan Erland „in recognition of his leadership and efforts toward identifying and solving the problem of High-Speed Emulsion Stress Syndrome in motion picture film stock.“
 2015: Steven Tiffen, Jeff Cohen, Michael Fecik „for their pioneering work in developing dye-based filters that reduce IR contamination when neutral density filters are used with digital cameras.“

Weblinks

Einzelnachweise 

Oscar